Beija-flor - família de aves
GRES Beija-flor de Nilópolis - escola de samba do Rio de Janeiro
 Beija-Flor do Norte - escola de samba de Manaus
Codinome Beija-Flor - canção de Cazuza presente no álbum Exagerado (1985)

Desambiguação